Giovanni Battista är ett italienskt förnamn. 

Namnet betyder Johannes Döparen.

Varianter 
 Giovan Battista, Giovanbattista, Gian Battista, Giambattista, Gianbattista, Giobatta

Motsvarigheter på andra språk 
 Franska: Jean-Baptiste
 Portugisiska: João Baptista
 Spanska: Juan Bautista
 Tyska: Johann Baptist

Personer 
 Giovanni Battista Beccaria, italiensk fysiker och matematiker
 Giovanni Battista Belzoni, italiensk arkeolog
 Giovanni Battista Cavalcaselle, Italiano konsthistoriker och kritiker 
 Giovanni Battista Caproni,  italiensk flygingenjör och flygplanskonstruktör
 Giovanni Battista Casti, italiensk poet och librettista
 Giovanni Battista Guadagnini, italiensk fiolbyggare
 Giovanni Battista Montini, mer känd som påven Paul VI
 Giovanni Battista Morgagni, italiensk läkare, anatom och patolog
 Giovanni Battista Pamphilj, mer känd som påven Innocentius X
 Giovanni Battista Piranesi, italiensk konstnär, grafiker och arkitekt
 Giovanni Battista Sammartini, italiensk kompositör, organist och musiklärare

Varianten Giovan Battista 
 Giovan Battista Andreini, italiensk skådespelare och dramatiker
 Giovan Battista Bottero, italiensk journalist
 Giovan Battista Carpi, italiensk serietecknare 
 Giovan Battista Cavagna, italiensk arkitekt, ingenjör och målare
 Giovan Battista Corniani, italiensk greve, ämbetsman och författare
 Giovan Battista Fagiuoli, italiensk poet

Varianten Giovanbattista 
 Giovanbattista Pellegrini, italiensk basketspelare
 Giovanbattista Venditti, italiensk rugbyspelare

Varianten Gian Battista 
 Gian Battista Brocchi, italiensk naturforskare och ingenjör
 Gian Battista Mantegazzi, schweizisk kompositör och dirigent

Varianten Gianbattista 
 Gianbattista Baronchelli, italiensk cyklist
 Gianbattista Zuddas, italiensk boxare

Varianten Giambattista 
 Giambattista Basile, italiensk författare
 Giambattista De Curtis, italiensl målare och poet
 Giambattista Rubini, italiensk kardinal
 Giambattista Tiepolo, italiensk målare

Italienska förnamn